Mads Hermansen –  calciatore danese, portiere
 Omar Hermansen – pugile danese
 Thomas S. Hermansen – direttore della fotografia, regista e produttore cinematografico danese
 Tom Hugo Hermansen – cantante, compositore e musicista norvegese